Il singolare del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Franco Squillari che ha battuto in finale Diego Moyano 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Marcelo Filippini (secondo turno)
 Oliver Gross (semifinali)
 Franco Squillari (Campione)
 Guillermo Cañas (secondo turno)

 Lucas Arnold Ker (primo turno)
 Ramón Delgado (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Stefan Koubek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1997